

Pays-Bas 
 Haarle, village de la commune de Hellendoorn, en Overijssel
 Haarle, village de la commune de Tubbergen, en Overijssel